Amalie-Sieveking-Haus ist der Name
 der ehemaligen Ausbildungsstätte „Amalie Sieveking“ in Radebeul-Niederlößnitz
 des ehemaligen Diakonissenmutterhauses in Hamburg-Volksdorf (mit Amalie-Sieveking-Krankenhaus)